

Гулдсборо — місто, штат Мен
 Гулдсборо — переписна місцевість, штат Пенсільванія